Никола Овчинников (Овчинников Николай Николаевич, род. 3 сентября 1958 года, Москва) — российский , представитель концептуализма и новой волны московского искусства. Работает с живописью и инсталляциями. Номинант Премии Кандинского в номинации «Проект года» (2007). Член Союза художников России (с 1993 года).

Биография 
Родился в 1958 году в Москве.

В 1974—1978 учился в Московском областном художественном училище Памяти 1905 года на отделении театрально-декорационного искусства на курсе у Татьяны Сельвинской. Технику театральной живописи на курсе преподавали Татьяна Серебрякова (дочь Зинаиды Серебряковой) и Александра Коган, учившаяся у Михаила Сутина.

С 1978 года до середины 1980-х работал сценографом, в основном в провинциальных театрах.

В 1979 году познакомился с художниками Никитой Алексеевым и Михаилом Рошалём, а затем и с другими представителями молодого поколения московской школы концептуализма — участниками группы «Мухомор» Свеном Гундлахом, Константином Звездочетовым и братьями Мироненко, с Юрием Альбертом, Андреем Филипповым и другими.

С 1982 года самостоятельно начинает заниматься искусством.

Ранний период творчества Овчинникова был обозначен историком искусства Сашей Обуховой как «домашний нью-вейв». Первая выставка «Небо» состоялась в Клубе скульпторов на улице Жолтовского в Москве в 1982 году. Овчинников показал перформанс: стучал топором по полену, на котором было нарисовано небо. Итогом перформанса стала работа «Расколотое небо России».

В 1983—1985 гг. работал с музыкальными группами, в частности — в качестве гитариста выступал в группе Василия Шумова «Центр». Этот опыт позже нашел отражение в создании музыкального проекта «Среднерусская возвышенность». В 1984—1985 гг. вместе с Никитой Алексеевым занимались маркетингом и созданием шоу для группы «Кабинет».

В 1986 вместе с Никитой Алексеевым, Свеном Гундлахом и другими организует проект симулятивной музыки «Среднерусская возвышенность». Проект задумывалась как перформанс, поэтому Овчинников покинул его в 1987 году, когда «Среднерусская возвышенность» фактически стала музыкальной группой.

С 1987 года участник «Клуба Авангардистов» (КЛАВА), в котором активно выставлялся.

В 1989—1993 гг. жил и работал в Париже.

В 1993 году возвращается в Москву. Становится членом Московского союза художников. Занимается живописью и дизайном.

В 1997 вместе с художницей Мюриэль Руссо основал креативное агентство по коммуникациям Lieu commun , которое занимается брендингом.

В 2016 году Николай Овчинников и Вова Терех создали электронный проект Errare humanum est, играющий в стиле нойз/эмбиент/индастриал.

Интересные факты 
Работа Николы Овчинникова «Пальма под снегом» (1987) вошла в фильм Сергея Соловьева «Асса».

Фильмы 
 Ольга Свиблова. «Черный квадрат» (запись выступления «Среднерусской возвышенности»)
 Евгения Головня. «Лимита» (Сюжет о «Среднерусской возвышенности»)
 Н. Тюрина. Выпуск передачи «Московская суббота», 1987. (Концерт группы «Среднерусская возвышенность» в гостинице «Салют» был показан в прямом эфире).
 Артемий Троицкий. Фильм MTV про московский рок (сюжет про «Среднерусскую возвышенность»)

Персональные выставки 
2010
 «Они возвращаются» . Галерея «Айдан», Москва
2007
 «Перемещение ценностей/Лувр». Галерея «Айдан», Москва
2005
 Ovchinnikov’s pАРТy. Клуб «Апшу». Москва
2004 
 «Вторичная переработка». Галерея «Айдан», Москва
2002
 «Заметки следопыта, или Абстракционизм в натуре». Галерея «Улица О. Г.И», Москва
1998 
 «Видение/я». Ярославский художественный музей, Ярославль, Россия
1995
 Dialecture-I. Галерея культурного центра «Феникс», Москва
 Dialecture-II. Французский культурный центр, Библиотека иностранной литературы, Москва
1992
 «Русский лес». Галерея «ЧП», Москва
1990
 Nikolai Ovtchinikov. Галерея Froment & Putman, Париж
 Nikolaj Owtschinnikov. Malerie. Галерея Krings-Ernst, Кёльн
1988 
 Das Leben der Zaren («Жизнь за Царя»). Kommunale Galerie, Франкфурт-на-Майне, Германия
1985 
 Перфоманс «Все будет хорошо». Сквот «Детский сад», Москва
1982
 Перфоманс «Небо (Расколотое небо России)». Клуб скульпторов, ул. Жолтовского, Москва

Групповые выставки 
2013
 ET IN ARCADIA EGO. ЦТИ «Фабрика», Москва
2011 
 «Родина». Музей современного искусства PERMM, Пермь
2010 
 «Убежище-Два». Зверевский центр современного искусства, Москва
 «Дуэль». Галерея RuArts, Москва
2009
 «День открытых дверей». Московский музей современного искусства на Петровке, Москва
2005
 «Сообщники». Государственная Третьяковская Галерея, Москва
2003
 Neue Ansaetze. Zeitgenoessische Kunst aus Moskau. Кунстхалле, Дюссельдорф, Германия
 Armory Show (стенд галереи «Айдан»). Нью-Йорк
2000
 «Любовники КЛАВЫ». Выставка «Клуба Авангардистов» в рамках 4-й Международной художественной ярмарки «Арт-Москва». ЦДХ, Москва
1998
 Biennale International Design’98. Сент-Этьен
1996
 Первый московский месяц фотографии (Фотобиеннале-96). Дом художника на Кузнецком мосту, Москва
 Московский форум художественных инициатив (проект «Эстетические отношения искусства к действительности»). Выставочный зал «Новый Манеж», Москва
1994
 «Бассейн „Москва“». Выставка-акция. Бассейн «Москва», Москва
1992
 А Mosca… a Mosca. Villa Campolietto, Геркуланум; Galleria Comunale d’Arte Moderna, Болонья
 «Гуманитарная помощь. Посылки для Германии / Humanitare Hilfe. Packen fur Deutschland». ЦДХ, Москва; Traenenpalast, Берлин
1991
 MANI Museum. 40 Moskauer Kunstler. Karmelitenkloster, Франкфурт на Майне
 Вторая московская международная художественная ярмарка АРТ МИФ. ЦВЗ «Манеж», Москва
1990
 «В сторону объекта». Галерея «Садовники» (выставочный зал Красногвардейского района), Москва
 ИсKUNSTво. Kulturhuset, Стокгольм
 APERTO. XLIV Esposizione Internazionale d’Arte. La Biennale di Venezia. Венеция
1989
 «Перспективы концептуализма». Выставка «Клуба Авангардистов» (КЛАВА). Выставочный зал Пролетарского района в Пересветовом переулке, Москва
 «Новый Иерусалим». Выставка-акция «Клуба Авангардистов» (КЛАВА). Поле возле станции Рижской железной дороги «Новый Иерусалим», Истринский район, Московская область
 ИсKUNSTво II. Строительный павильон на ВДНХ на Фрунзенской набережной, Москва
 100 Years of Russian Art. 1889—1989. Галерея Barbican Art, Лондон; Museum of Modern Art, Оксфорд; галерея City Art, Саутхэмптон
 «Форма и образ». Выставка графики московских художников. Художественный музей, Сумы
 La Base. Галерея Froment&Putman, Париж
1988
 «Баня». Выставка «Клуба Авангардистов» (КЛАВА). Мужское отделение Сандуновских бань, Москва
 Участие в ярмарке ARCO' 88. Проект Galerie de France «Современное советское искусства. Произведения из коллекции КНИГА» (Art Contemporanian Sovietique. Selection d’oeuvres provenant de la Collection KNIGA). Мадрид, Испания
 Участие Art Basel (стенд галереи Krings-Ernst). Базель, Швейцария
 Beyond the Ironical Curtain. Галерея Inge Baecker, Кёльн
 ИсKUNSTво I. Kunstlerwerkstatt im Bahnhof Westend, Западный Берлин
1987
 Первая выставка «Клуба Авангардистов» (КЛАВА). «Творческая атмосфера и художественный процесс». Выставочный зал Пролетарского района на Восточной улице, Москва
 «Объект 1». Выставочный зал Горкома графиков на Малой Грузинской улице, Москва
 «Ретроспекция. 1957—1987». Любительского объединение «Эрмитаж». Выставочный зал на Профсоюзной улице, Москва
1986
 «Искусство против коммерции (Битца за искусство)». Битцевский парк, Москва
 Первый концерт группы «Среднерусская возвышенность». ДК МИФИ, Москва
1982-1986
 Участие во Всесоюзных молодёжных выставках. Дом художника на Кузнецком мосту, Москва

Примечания

Ссылки 
 Искусство России 
 Никола Овчинников на artchoice.info 
 Интервью с Николой Овчинниковым «В поле зрения». 
 Интервью с Николой Овчинниковым о живописи 
 Как во мне появилось восхищение от звучащего мира  — Никола Овчинников / Специальное радио, февраль 2017

Выпускники вузов Москвы
Художники-концептуалисты